Wulatelong gobiensis — вид динозавров из семейства овирапторид отряда ящеротазовых, единственный в роде Wulatelong.

Описание 
Жил в конце мелового периода (85—70 млн лет назад).Ископаемые остатки были найдены в отложениях песчаника формации Вулансухай вблизи города Баян Мандаху в районе Линьхэ во Внутренней Монголии в Китае. Голотип № IVPP V 18409 представляет собой большую часть черепа, посткраниального позвоночника, в том числе 11 грудных и 16 хвостовых позвонков.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2013 году